Æthelbald (ou Ethelbald or Aethelbald) est un prénom anglo-saxon masculin.

Æthelbald peut désigner :
 Æthelbald de Mercie, roi de Mercie jusqu'en 757 ;
 Æthelbald du Wessex, roi de Wessex de 856 à 860 ;
 Æthelbald d'York, archevêque d'York de 900 à 904.

Homonymie de prénom
Anthroponyme anglo-saxon

ang:Ǣðelbald West-Seaxna
he:אתלבאלד מלך וסקס